Чемпионат Европы по фигурному катанию 1956 года проходил с 19 по 21 января 1956 года в Париже (Франция). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях принял участие 91 фигурист из 11 стран. В чемпионате впервые участвовали фигуристы из СССР и ГДР. У мужчин победил представитель Франции Ален Жилетти, у женщин победила представительница Австрии Ингрид Вендль, среди пар победу одержали представители Австрии Элизабет Шварц и Курт Оппельт, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Памела Вейт и Пол Томас.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Париже
1956 год в фигурном катании
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции
Январь 1956 года
Чемпионаты Европы в 1956 году
Спорт во Франции в 1956 году